Topení může být :

 synonymum pro slovo vytápění, zpravidla označuje nějaký děj nebo činnost, která znamená ohřev vzduchu
 soustava technických zařízení určená k vytápění
 ústřední topení
 elektrické topení
 plynové topení
 etážové topení
 podlahové topení
 stropní topení
 jednotlivé otopné těleso, radiátor
 obvykle nežádoucí děj, při němž dochází k tonutí osob (nebo zvířat), který může ukončit život utopením

Externí odkazy